Csehország
 Křešín, település a Pelhřimovi járásban
 Křešín, település a Příbrami